Music from the 3D concert experience (бел. пр. Музика от 3D концерта) е първият саундтрак на американската група Jonas Brothers. Излиза на 24 февруари 2009, три дни преди излизането на самия филм. За саундтрака се е очаквало да дебютира на челни позиции в класациите, но вместо това стига едва 3-то място в Billboard 200.  Това е първият издаден саундтрак на Братята, последван от Jonas L.A..

Информация за албума 
От Allmusic.com албумът получава положителен рейтинг от 3/5. Въпреки това много критици казват, че нито филмът, нито саундтракът са добри колко Хана Монтана и Майли Сайръс: Най-добрият от двата свята.

Песни

Позиции в класации

Източници

Вижте също 
 It's About Time (албум на Jonas Brothers)
 Jonas Brothers (албум)

Външни препратки 
 Официален сайт на групата

Албуми на Джонас Брадърс